Морські черви — назва, що застосовується до багатьох видів тварин, що не мають близької спорідненості один з одним. У морях та океанах живе багато тварин, яких називають червами, і вони належать до багатьох різних типів.

До морських червів належать (деякі або всі) представники таких типів:

 Acanthocephala (колючеголові) — паразитичні черви, господарями яких можуть бути, серед іншого, риби;
 Annelida (кільчасті черви) — тип з величезним різноманіттям, є багато морських видів;
 Chaetognatha (щетинкощелепні) — хижі планктонні, іноді бентичні тварини;
 Cycliophora (цикліофори) — коменсали на ротових органах омарів;
 Entoprocta (внутрішньопорошицеві) — дрібні сидячі фільтратори планктону;
 Echiura (ехіури) — іноді включаються до складу аннелід — фільтратори детриту;
 Gastrotricha (черевовійчасті черви) — дрібні перифітонні або бентичні організми;
 Gnathostomulida (гнатостомуліди) — дрібні тварини, відомі здатністю жити у відносно аноксичних умовах;
 Hemichordata (напівхордові) — тип вторинноротих тварин з риючим чи прикріпленим способом життя;
 Kinorhyncha (кіноринхи) — іноді включаються до складу головохоботних — дрібні тварини, що живуть у мулі чи піску;
 Loricifera (лоріцифери) — іноді включаються до складу головохоботних — дуже дрібні мешканці морських донних осадів;
 Nematoda (нематоди) — тип з величезним різноманіттям, є багато морських видів;
 Nematomorpha (волосатики) — черви, що зовні схожі з нематодами; личинки паразитують на різних тваринах; є морські види;
 Nemertea (немертини) — в основному морські бентичні хижі черви, серед яких — найдовші тварини планети;
 Phoronida (фороніди) — фільтратори, що живуть у хітинових трубках;
 Platyhelminthes (плоскі черви) — тип з величезним різноманіттям, є багато морських видів;
 Pogonophora (погонофори) — іноді включаються до складу аннелід — глибоководні, часто великі, тварини, що живляться за рахунок симбіотичних бактерій (окислювачів сірководню або метанотрофів);
 Priapulida (пріапуліди) — іноді включаються до складу головохоботних — донні риючі черви, що живляться мулом та дрібними тваринами;
 Sipuncula (сипункуліди) — іноді включаються до складу аннелід — бентичні тварини;
 Xenoturbellida (ксенотурбелліди) — невеликі морські черви з загадковим систематичним положенням (ймовірно, вториннороті); відомо 2 види.

Екологічні групи організмів
Позатаксономічні групи тварин